Zaganelli – cognome italiano
 Bernardino Zaganelli – pittore italiano
 Francesco Zaganelli – pittore italiano
 Stelio Zaganelli – politico italiano